В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of California 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Андреа Джегер здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт-Ллойд 7–6(5), 6–4.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт-Ллойд (фінал)
 Андреа Джегер (переможниця)
 Пем Шрайвер (2-ге коло)
 Сільвія Ганіка (півфінал)

 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Беттіна Бюнге (2-ге коло)
 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1982